Body and the Sun — японское издание четвёртого студийного альбома INNA румынской исполнительницы INNA. Данная версия альбома была выпущена на CD дисках эксклюзивно для Японии 31 июля 2015 года. Трек-лист данного издания мало чем отличается от альбома INNA, разве что в него были добавлены 3 песни: Cola Song, ставшая первым официальным синглом для этой версии альбома, Good Time, ставшая вторым синглом и Take Me Higher (является промосинглом только для японской версии альбома), а также не вошедший в эту версию альбома трек Bad Boys (был издан на версии альбома INNA).

Официальные синглы 
Cola Song — лид-сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 15 апреля 2014 года при участии колумбийского рэпера Джея Бальвина, который так же является автором и продюсером песни совместно с Andrew Frampton, Breyan Isaac, Thomas Joseph Rozdilsky и Andreas Schuller. Трек можно отнести к таким музыкальным жанрам как Электро-хаус и Электроника со смесью латинской музыки, в сопровождении саксофона и рога. Созданием музыки послужила работа Andreas Schuller под названием Piñata 2014, музыкальные элементы которой стали главной темой трека Cola Song. Сингл можно услышать в компьютерных играх FIFA World Cup 2014 и Just Dance 2017, а также в фильме Шпион 2015 года. Официальная премьера видеоклипа состоялась 14 апреля 2015 года, режиссёром стал Джон Перез, а снят был клип в Барселоне и Коста-Рике.

Good Time — второй официальный сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 15 июля 2014 года при участии американского рэпера Pitbull. Трек был написан Steve Mac, Armando C. Perez и Ina Wroldsen. Музыкальным жанром песни является Дэнс-поп с использованием труб, наряду с простым, «гедонистический и веселый» текстом. Сингл можно услышать в таких проектах как сериал Молодые и голодные и в фильме Идеальный голос 2. Официальная премьера видеоклипа состоялась 28 июля 2015 года, режиссёром стал Barna Nemethi, а снят был клип в Лос-Анджелесе, Майями и Бухаресте.

Summer In December — третий официальный сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 17 декабря 2014 года при участии румынского коллектива Morandi. Песня была написана в сотрудничестве с Marius Moga и спродюсирована самим коллективом Morandi. Трек был выпущен через после премьеры клипа Инны на песню Diggy Down. В одном из интервью Инна заявила, что хочет принести лета во многие сердца своих поклонников в зимнюю пору, из этого и следовало название песни. Официальная премьера видеоклипа состоялась 23 декабря 2014 года.

Bop Bop — четвёртый (второй для мирового издания) официальный сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 13 июля 2015 года при участии американского исполнителя и автора песен Эрика Тернера. Трек стал одним из быстро попавших в чарт синглов Инны, который оказался в нём всего спустя две недели после релиза. Музыкальным жанром песни является Дэнс-поп с элементами джаза и буги-вуги. Официальная премьера видеоклипа состоялась совместно с релизом сингла, режиссёром стали Dimitri Caceaune, John Perez и David Gal, а снят был клип Бухаресте.

Yalla — пятый (третий для мирового издания) официальный сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 3 ноября 2015 года совместно с релизом мини-альбома ремиксов. Трек был написан Marcel Botezan, Sebastian Barac и Nadir Tamuz Augustin, а производство было в руках трио Play & Win. Официальная премьера видеоклипа состоялась 12 ноября 2015 года, а к 8 апрелю 2016 года видео заработало почти 51 500 000 просмотров на YouTube. Режиссёром видеоклипа стал Barna Nemethi, а снято оно было в Марракаше, Морокко.

Rendez Vous — шестой (четвёртый для мирового издания) официальный сингл с данного издания альбома, релиз которого состоялся 12 февраля 2016 года на iTunes, а 9 марта был выпущен мини-альбом ремиксов. Авторами и продюсерами трека стали Thomas Troelsen и Andreas Schuller в сотрудничестве с Ilsey Juber. Песня содержит в себе сэмпл популярного хита группы Mr. President Coco Jambo, который был написан Kai Matthiesen, Rainer Gaffrey и Delroy Rennalls, а спродюсирован Matthiesen и Gaffrey. Трек получил статус «Золото» в Польше. Официальная премьера видеоклипа состоялась 4 февраля 2016 года, а к 14 июня 2016 года видео видео заработало почти 10 000 000 просмотров на YouTube. Режиссёром видеоклипа стали Michael Abt и John Perez, а снято оно было в Пура Вида, Коста-Рика.

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Body and the Sun на Discogs

Альбомы Инны